Trepadeira pode referir-se a:

 Liana - planta que cresce apoiando-se sobre outra ou sobre qualquer superfície
 Certhia - ave do género Certhia
 Sitta - ave do género Sitta

Desambiguação